Иван Афанасьевич Васильев:
 Васильев, Иван Афанасьевич (1963-2009) — российский политик, депутат Государственной думы.
 Васильев, Иван Афанасьевич (1924—1994) — советский писатель.